Az 1995-ös Australian Open férfi versenyét az amerikai Andre Agassi nyerte a szintén amerikai Pete Sampras előtt.

Kiemeltek

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ATPtennis.com honlapon

F1